Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1965/66 стала немецкая «Боруссия Дортмунд», обыгравшая в дополнительное время в финале «Ливерпуль». Впервые на европейскую арену вышли советские клубы, первым представителем был «Динамо» (Киев).

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1965-66 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1965 году
Футбол в Европе в 1966 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА